Adrien Duvillard (1934) – sciatore alpino francese
 Adrien Duvillard (1969) – sciatore alpino francese
 Henri Duvillard (1910-2001) – politico francese
 Henri Duvillard (1947) – sciatore alpino francese
 Robin Duvillard (1983) – fondista francese
 Sophie Lefranc-Duvillard (1971-2017) – sciatrice alpina francese